L'édition 2014 du tournoi de tennis professionnel masculin de Malaisie se déroule du 22 au  à Kuala Lumpur.

Faits marquants 
 Kei Nishikori remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Julien Benneteau. Il remporte son  ATP en simple.
 En perdant contre Kei Nishikori, Julien Benneteau devient le premier joueur de l'histoire du tennis à perdre ses dix premières finales sur le circuit ATP. C'est également la troisième fois d'affilée que le Français se hisse jusqu'en finale sans pour autant la remporter.
 En double, Marcin Matkowski et Leander Paes s'imposent en finale face à Jamie Murray et John Peers. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Malaisie
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Malaisie
ATP 2014
Tennis en septembre 2014